Protozantaena är ett släkte av skalbaggar. Protozantaena ingår i familjen vattenbrynsbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vattenbrynsbaggar
Protozantaena